Dakara est une planète de l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1.

Dakara est une planète de notre galaxie. Elle fut, il y a plus de soixante millions d’années, la première planète colonisée par les Anciens lors de leur arrivée dans la Voie Lactée. Ils y construisirent une arme d'une puissance colossale, capable de détruire la cohésion des molécules entre elles, et donc de désintégrer et tuer n'importe quoi ou au contraire quelques espèces précises selon la fréquence choisie. Mais cette arme était avant tout une technologie qui servait à créer la vie. Elle fut cachée dans ce qui devint le Temple de Dakara.

Il y a des milliers d'années, elle passa sous domination Goa'uld. Le Temple de Dakara devint le lieu le plus saint de la religion Goa'uld. C'est dans ce temple que le premier Jaffa fut créé (et donc il est le symbole de l'esclavage de ce peuple), mais c'est aussi là-bas qu'Anubis ressuscita. Elle est dans un système solaire qui était impénétrable car jalousement gardé par son possesseur, Ba'al.

En 2004, au plus fort de l'invasion des Réplicateurs dans notre galaxie, les rebelles Jaffa menés par Bra'tac et Teal'c décidèrent de prendre le temple de Dakara d'assaut, pour prouver à tous les Jaffa que les Goa'uld, incapables d’accaparer ou de garder Dakara, ne sont pas des dieux. L’oppression des Jaffa avait commencé là-bas et c'est là-bas qu'elle devait prendre fin. La portée symbolique de cet acte était immense, et la seule capable de convaincre les plus fervents. La prise du temple ne fut pas difficile car l'armée de Ba'al était en lutte contre les Réplicateurs. C'était le bon moment historique pour prendre Dakara. Il y eut un formidable rebondissement. Ba'al, à contre-cœur, était sous les ordres d'Anubis. Ce dernier lui révéla l'existence de l'arme des Anciens sur Dakara. Étant semi-élevé et donc immortel, Anubis projetait de détruire avec cette arme toute vie dans la galaxie, pour en créer une nouvelle qui le vénérerait. Ba'al, peu désireux d'être sacrifié comme les autres par un Goa'uld qui a réussi par chance à s'élever, il contacta la Terre pour révéler ce qu'il savait et pour demander un marché, demandant de trouver et détruire cette arme avant qu'Anubis le force à la trouver. Mais le double réplicateur de Samantha Carter comprit que cette arme était la seule capable de détruire les Réplicateurs, qui étaient en train de ravager la galaxie, et bientôt, la Terre. Les Réplicateurs apprirent la nouvelle et firent le même calcul. Dakara devint le théâtre, sur terre comme dans l'espace, d'une lutte acharnée entre Jaffa, Goa'uld, et Réplicateurs : la fameuse Bataille de Dakara. Beaucoup de grands maîtres périrent de façon absurde dans l'anéantissement totale de leurs flottes. La plupart n'avait aucune intention de capituler. Pendant ce temps, Samantha Carter, Selmak et Ba'al trouvèrent l'arme et la configurèrent pour qu'elle détruise les Réplicateurs, avant de l'enclencher avec succès. Cette menace étant enfin éradiquée, les Jaffa encore soumis, réalisèrent les faiblesses des Goa'uld et se rebellèrent contre leurs maîtres Goa'uld, qui virent leur empire s'effondrer. Ceux-ci furent tués et certains des plus coriaces s'enfuirent (comme Ba'al). Dakara devient ensuite la capitale de la nouvelle Nation Jaffa.

Dakara a été complètement ravagée lors d'une des premières contre-attaque des Oris (SG-1 10x07).

Planète de Stargate

ka:ვარსკვლავთკარიბჭის პლანეტები#დაკარა